Nazionale di pallamano maschile dell'Italia
 Nazionale di pallamano femminile dell'Italia